Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simon Youl che ha battuto in finale Bart Wuyts 7-5, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Jacco Eltingh (semifinali)
 Gilbert Schaller (semifinali)
 Bart Wuyts (finale)

 Filip Dewulf (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Dmitrij Poljakov (quarti di finale)
 Thierry Guardiola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1993